El término espéculo puede referirse a:

 El espéculo, instrumento utilizado para realizar exámenes o procedimientos diagnósticos y terapéuticos de cavidades corporales, manteniendo abiertos sus orificios de entrada.
 Espejo (en latín, speculum), género literario empleado especialmente en la Edad Media en el que se muestra un retrato moral o ideal.
 El Espéculo de los legos, traducción al castellano del ejemplario Speculum Laicorum, obra escrita en latín a finales del siglo XIII.
 El espéculo de las leyes, cuerpo legal compuesto de cinco libros, de Alfonso X el Sabio.
 El espéculo, mancha o parche de color en las alas de las aves.